Кокшета́уский университе́т им. Ч. Ч. Валиха́нова (; , также известен как Чока́новский, КГУ) — высшее учебное заведение, расположенное в городе Кокшетау.

Кокшетауский университет имени Ч. Валиханова организован Приказом Министерства образования Республики Казахстан от 23 мая 1996 года № 143 на базе Кокчетавского педагогического института имени Ч. Ч. Валиханова. В состав нового вуза включены другие организации высшего образования, расположенные в городе — сельскохозяйственный институт им. С. Садвакасова и филиал Карагандинского политехнического института.

Постановлением правительства Республики Казахстан № 163 от 31.01.2001 вуз переименован в Республиканское государственное казённое предприятие «Кокшетауский государственный университет имени Чокана Валиханова».

В 2012 году вуз реорганизован в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетауский государственный университет имени Чокана Валиханова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В 2020 году университет реорганизован в Некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский университет имени Чокана Валиханова».

История

Кокчетавский педагогический институт 
25 июля 1962 года открылся Кокчетавский педагогический институт, имевший в своей структуре один факультет — филолого-физико-математический. В 1963 году на базе данного факультета открылись самостоятельные физико-математический и филологический факультеты.

29 марта 1965 институту присвоено имя первого казахского ученого-просветителя Чокана Чингизовича Валиханова.

В 1966 году в институте открылся факультет иностранных языков.

В 1979 году организован факультет повышения квалификации директоров.

В 1984 году введен в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус на 2000 обучающихся. Число студентов выросло с 400 до 2500.

В 1985 году организован химико-биологический факультет.

Ректоры Кокчетавского педагогического института 
 1962-? — Горохводатский Иван Степанович
 1972-? — Боярский Евгений Иванович
 1990—1992 — Жуламанов Куандык Досмаганбетович
 1992—1996 — Айтмухамбетов Абай Ахметгалиевич

Кокшетауский филиал Карагандинского политехнического института 
В 1963 году был образован общетехнический факультет Павлодарского индустриального института (первый директор — инженер Михаил Федорович Рысиков), который в 1972 году переведен в состав Карагандинского политехнического института.

В 1987 году сдан в эксплуатацию новый учебный корпус на 1000 мест. На факультете введено обучение по вечерней форме по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство», «Технология машиностроения», «Автомобили и автомобильное хозяйство».

В 1988 году открыта специальность «Радиотехника». В 1990 году на факультете открывается заочное отделение.

В 1991 году осуществлен первый набор студентов на очную форму обучения по специальностям: «Экономика и управление в строительстве» и «Технология машиностроения». При поддержке добывающих предприятий открыта специальность «Открытая разработка полезных ископаемых».

В 1993 году организован Кокшетауский филиал Карагандинского политехнического института. Директор — кандидат педагогических наук, доцент К. А. Айткожин.

Кокчетавский сельскохозяйственный институт 
В 1979 году в Кокчетаве открывается филиал Целиноградского сельскохозяйственного института по специальности «Агрономия», «Зоотехния».

В 1980 году открыта новая специальность «Механизация сельского хозяйства».

9 января 1991 года филиал преобразуется в Кокчетавский сельскохозяйственный институт.

Ректоры Кокчетавского сельскохозяйственного института 
 1979—1985 — Темрешев Исатай Галиевич
 1985 — 23.05.1996 — Жунусов Бакыт Газизович

Кокшетауский университет имени Чокана Валиханова 
Приказом Министерства образования Республики Казахстан от 23 мая 1996 года № 143 на базе Кокшетауского педагогического института имени Ч. Ч. Валиханова был создан Кокшетауский университет имени Ч. Валиханова, включивший сельскохозяйственный институт им. С. Садвакасова и филиал Карагандинского политехнического института.

В первые годы работы реорганизованного вуза совершенствуется и модернизируется учебный процесс:
 в 1998 году внедряется трехуровневая система обучения, открывается магистратура;
 в 2000 году вуз переходит на рейтинговую систему оценки эффективности учебно-методической работы;

В 2005 году вводится система менеджмента качества. Сертификация на соответствие международным стандартам ИСО 9001-2000.

Кокшетауский государственный университет имени Чокана Валиханова имеет несколько структурных подразделений:
 научный центр
 служба системы менеджмента качества
 отдел информатизации и автоматизации
 отдел инновационных технологий
 информационно-вычислительный Центр
 центр по бесплатному изучению государственного языка

В университете 9 факультетов:
 физико-математический факультет
 агро-инженерный факультет
 филологический
 экономический факультет
 исторический факультет
 естественно-педагогический факультет
 факультет туризма, спорта и дизайна
 факультет техники и технологии
 факультет общей медицины (открыт с 2018 года)
На кафедрах университета трудятся свыше 2500 преподавателей, среди которых 221 доктора наук, и 871 кандидата наук (171 профессоров, 141 имеют звание доцента).

С 2021 года в университете 4 факультета:
 Высшая школа медицины
 Высшая школа экономики и права
 Педагогический институт
 Агротехнический институт имени Сакена Садвакасова

Обучение студентов в Кокшетауском государственном университете проводится на русском и казахском отделениях по 45 специальностям.

Направления подготовки специалистов-бакалавров:
 образование
 гуманитарные науки
 право
 искусство
 социальные науки и бизнес
 естественные науки
 технические науки и технологии
 сельскохозяйственные науки
 услуги

Ректоры Кокшетауского университета имени Чокана Валиханова 
 1996—2007 — Айтмухамбетов Абай Ахметгалиевич
 2007—2010 — Ибраев Шакимашрип Ибраевич
 2010—2012 — Калабаев Найман Бубеевич
 2012 (декабрь) — 2014 — Елюбаев Сагинтай Зекенович
 25.07.2014 — 2018 — Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович
 2018—н.в. — Сырлыбаев Марат Кадирович

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1996 году в Казахстане
Университеты Казахстана
Высшие учебные заведения Кокшетау
Объекты, названные в честь Чокана Валиханова